Il doppio femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo erano Roberta Vinci e Sara Errani, ma hanno deciso di non partecipare.

Il titolo è stato vinto da Lourdes Domínguez Lino e Arantxa Parra Santonja che hanno battuto in finale Catalina Castaño e Mariana Duque Mariño per 6-4, 7-61.

Teste di serie

 Mandy Minella /  Megan Moulton-Levy (primo turno)
 Eva Birnerová /  Renata Voráčová (primo turno)

 Inés Ferrer Suárez /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
 Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2013
WTA Tour 2013